Toponímia:
 Chamberlain (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud 
 Chamberlain (Uruguai), població de l'Uruguai al sud-oest del departament de Tacuarembó 
 Biografies:
 Austen Chamberlain (Birmingham, 1863 - Londres, 1937), polític britànic 
 Azaria Chamberlain (1980), nena australiana que va desaparèixer als dos mesos en un càmping
 Houston Stewart Chamberlain (Southsea, 1855 - Bayreuth, 1927), pensador britànic nacionalitzat alemany
 Jay Chamberlain pilot de curses automobilístiques estatunidenc que va arribar a disputar curses de Fórmula 1 
 Joseph Chamberlain (Camberwell, 1836 - 1914) líder britànic de gran influència en política exterior.
 Neville Chamberlain (Birmingham, 1869 - Heckfield, 1940), Primer Ministre del Regne Unit (1937 - 1940) 
 Owen Chamberlain (San Francisco, 1920 - Berkeley, 2006), físic i professor universitari estatunidenc
 Wilt Chamberlain (1936 - 1999), jugador de bàsquet de la NBA